Piotruś Pan – powieść autorstwa Jamesa Matthew Barrie, znana także pod polskim tytułem Przygody Piotrusia Pana
 Piotruś Pan (postać)
 Piotruś Pan – francuska seria komiksowa
 Piotruś Pan – film niemy z 1924 roku
 Piotruś Pan – amerykański film animowany z 1953 roku
 Piotruś Pan – australijski film animowany z 1988 roku
 Piotruś Pan – japoński serial animowany z 1989 roku
 Piotruś Pan: Wielki powrót – film animowany z 2002 roku
 Piotruś Pan i piraci – amerykański serial animowany z 1990 roku
 Piotruś Pan – film P. J. Hogana z 2003 roku
 Piotruś Pan – musical Janusza Stokłosy
 operacja Piotruś Pan (operación Pedro Pan) –  operacja przesiedlenia z Kuby 14 tysięcy dzieci do USA na początku lat 60. XX w.

Zobacz też 
 kompleks Piotrusia Pana